

Коханув — село в гміні Каменна Ґура Каменноґурського повіту Нижньосілезького воєводства
 Коханув — село в гміні Пулави Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Коханув — село в гміні Любохня Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Коханув — село в гміні Ґлухув Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Коханув — село в гміні Забежув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Коханув — село в гміні Цепелюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Коханув — село в гміні Борковіце Пшисуського повіту Мазовецького воєводства